Palola steht für:
 Palola, eine Gattung mariner Borstenwürmer, siehe Palolowürmer
 Olli Palola (* 1988), finnischer Eishockeyspieler